Alcatos — filho de Pélope e Hipodâmia
 Alcatos (troiano) — marido de Hipodâmia, filha de Anquises
 Alcatos (filho de Portaon) — filho de Portaon e Eurite

Desambiguações de mitologia